A Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva (FAIT)  é uma faculdade localizada na cidade de Itapeva, no estado de São Paulo.

Cursos Técnicos 
 Massoterapia
 Zootecnia

Cursos de Graduação
Administração
Agrimensura
Agronomia
Arquitetura e Urbanismo
Direito 
Educação Física - Bacharelado 
Educação Física - Licenciatura
Enfermagem
Engenharia Civil
Engenharia Elétrica
Engenharia Florestal
Farmácia
Fisioterapia
Medicina Veterinária
Nutrição
Pedagogia
2ª Licenciatura em Pedagogia
Psicologia
Odontologia
Biomedicina

Cursos de Pós-Graduação
Direito Processual Civil
Gestão Ambiental
MBA em Gestão Empresarial
Psicopedagogia

Ligações externas
FAIT

Instituições de ensino superior de São Paulo (estado)
Fundações em São Paulo em 1999